Horvátország
 Babinec település Cestica községben Varasd megyében

 Szlovákia
 Babinec, Babarét község szlovák neve a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban.